Anastomose peut désigner :
 anastomose, en anatomie, la connexion physique entre deux structures, organes ou espaces ;
 anastomose, en médecine, la pratique d'une telle connexion ;
 anastomose, en botanique, la communication physique et biochimique entre les racines de deux arbres ou plantes différents ;
 anastomose, en mycologie, chez les champignons supérieurs, la fusion des cytoplasmes des hyphes ; 
 anastomose, en hydrologie, une connexion entre deux bras d'un même cours d'eau ;
 anastomose, en biologie cellulaire, la fusion du noyau avec le réticulum endoplasmique.